Tocuyo de la Costa es una parroquia venezolana, localizada a orillas del Río Tocuyo, a aproximadamente 4.64 kilómetros de su desembocadura en el Mar Caribe, en el Municipio Autónomo Monseñor Iturriza de la Costa Oriental del Estado Falcón, Venezuela, cerca del Refugio de Fauna Silvestre de Cuare y el Parque nacional Morrocoy.

Esta población pertenecía al estado Lara hasta el año 1899 cuando el territorio que va desde la boca del río Tocuyo hasta la desembocadura del río Yaracuy fue anexado por el estado Falcón.

Historia

Origen Etimológico 

El vocablo TOCUYO (TOO-QUY-YO) según Fidel Betancourt Martínez, historiador larense, es de procedencia Caribe y significa: TOO: claridad, luz, el día, sol, el sol, cometa, aerolito, QUY: animalitos muchos y feos (luciérnagas) y YO: volar. Luego, de la unión de esas tres voces caribes viene nuestro nombre milenario.
Otros nombres de origen indígena que han permanecido en la región son: 

De lugares: Sanare, Capadare, Marite, Mirimire, Chichiriviche, Tucacas, Chivare, Guacara, Tibana, Guacabana, Cuare, Bacoa, Tacarigua, Jatira, Jongo, etc. 

De cosas: totuma, tura, tuta, toco, taturo, topio, tuna, hamaca. De plantas: mapungo, camare, taque, semeruco, guatacare, barisigua, teco, tuna, jobo, etc.

Primeros Pobladores 

Se presume que sus primeros pobladores fueron indígenas de la tribu de los Mapubares. Todavía se habla de la Misión de los Indios Mapubares que se estableció en los cerros cercanos a las poblaciones de El Alto y Santa Rosa; hasta hace pocos años se veían las ruinas del asentamiento. También se habla de asentamientos aborígenes en los cerritos cercanos a la población de La Villa, vía San Juan de los Cayos. Progresivamente se fueron mezclando con colonizadores españoles y esclavos traídos del África por la fuerza. Posteriormente se establecieron inmigrantes europeos procedentes principalmente de España e Italia.

Del libro "Raíces de Pueblo" escrito por el Profesor José Antonio Zambrano Zabala, se puede deducir que la antigûedad de la población San Miguel de Río Tocuyo (como se le denominaba para entonces) data del año 1560 en adelante y ello por los hechos que a continuación se expresan: "Cuando se construyó la catedral de Coro (1583-1637), la madera que se utilizó para ello fue tomada en nuestras montañas circunvecinas, la tiraban al río, para luego, más tarde con las corrientes marinas llevarlas a las cercanías de La Vela o a los médanos de Coro. En el año de 1561, la Capitanía organizó un pequeño ejército, el cual salió de Coro en persecución del Tirano Aguirre y estando acantonado en la población de San Miguel de Río Tocuyo, fueron informados de que Lope de Aguirre había sido liquidado en la zona de Barquisimeto; luego, desde esta misma población, las referidas tropas gubernamentales regresaron a la ciudad de Coro". 
Ramón Rivero, cronista del municipio refiere: "Justo un año después del descubrimiento de la costa firme del nuevo mundo en 1498, llega otra expedición de españoles comandada por don Alonso de Ojeda. Le acompañan entre otros Juan de la Cosa y Américo Vespucio. Esta expedición inicia su recorrido de Este a Oeste por nuestras costas empezando en el Mar de las Perlas entre la península de Paria y la isla de Margarita. Después de atravesar el Golfo Triste, los expedicionarios llegan a una hermosa bahía que les llama poderosamente la atención por la seguridad que ofrecen sus tranquilas aguas. Al acercarse a tomar costa, los sorprende un ataque con flechas y dardos por parte de los aborígenes que los rechazan". Este hecho marcará el registro del primer encuentro armado que se produce en Sur América en la temprana edad del descubrimiento.

Primeras Actividades Económicas 

Entre las primeras actividades económicas que se desarrollaron en Tocuyo de la Costa se encuentran la agricultura en conucos y la ganadería en baja escala.

Inundaciones 

Debido a su cercanía con el caudaloso Río Tocuyo, esta población fue víctima de frecuentes inundaciones, por lo cual se pensó trasladar el pueblo hacia el vecino caserío de Marite. En diciembre de 1985 se produce la primera evacuación de la población debido a una gran inundación que amenazaba a su vez con el desbordamiento de la represa de Tacarigua y Jatira. Otras evacuaciones se producen en los años 1996, 1999, 2005 y 2010.

Sismos de 1989 

Entre los días 29 de abril y 3 de mayo de 1989 se produjo una serie de temblores que oscilaron entre 1.1 y 5.5 en la escala de Richter. Estos sismos provocaron grandes daños en las diferentes infraestructuras de la localidad tales como la iglesia San Miguel Arcángel, las Escuelas "José María Gil" y "Abecinda Piña", el Liceo "Jacinto Regino Pachano" y muchas otras. Esto trajo como consecuencia el desalojo de la población durante varias semanas a partir del día jueves 4 de mayo de ese año, luego de que en la noche anterior ocurriera el sismo de mayor intensidad hasta esos momentos. Los pobladores evacuados se trasladaron a ciudades como Valencia, Puerto Cabello, Morón , San Felipe y muchas localidades de dentro y fuera del Estado Falcón. Afortunadamente no se registró ninguna pérdida humana.

Economía 

El pueblo del Tocuyo de la Costa está ubicado en las tierras más fértiles del Estado Falcón: el Valle del río Tocuyo de gran producción agropecuaria aunque muchos de sus habitantes se dedican a empresas de servicios, hoteles y la industria de la construcción en las poblaciones vecinas de Tucacas y Chichiriviche dada su cercanía a la zona turística más importante del Occidente de Venezuela el Parque nacional Morrocoy.

Entre los cultivos agrícolas más importantes producidos en el Tocuyo de la Costa se encuentran: el melón, el pimentón, el tomate, y la patilla o sandía. Sin embargo, el producto predominante es el coco, el cual se comercializa para ser distribuido en todo el país. 

Así mismo muchos tocuyanos laboran en el complejo industrial localizado en la costa del Estado Carabobo incluyendo (Puerto Cabello, Refinería El Palito, Planta Termo-eléctrica, Petroquimica Moron, etc) que dista entre unos 65 km y 75 km.

Religión 

La mayoría de la población es católica, quienes cuentan con tres iglesias

La religión católica posee un templo principal denominado Iglesia San Miguel Arcángel, y dos capillas: una dedicada a la Virgen de Coromoto situada en el extremo este de la Calle Sucre y otra en honor a la Cruz de Mayo, la cual de encuentra en la calle Miranda.

Últimamente religiones como la Evangélica y los testigos de Jehová han estado sumando feligreses dentro del territorio de esta comunidad

Tradiciones 

Entre las tradiciones más importantes se encuentran las festividades en honor al patrón del pueblo, San Miguel Arcángel (VER VIDEO ), las cuales se celebran del 27 al 30 de septiembre de cada año. Actualmente, días antes de comenzar las fiestas, se realizan vigilias para venerar la imagen del Santo en las cuales se le lleva cada día a una casa diferente donde se le reza y se celebra con música y brindis para luego al día siguiente llevarlo en procesión al siguiente hogar. Las festividades propiamente dichas consisten en actividades religiosas (Misa en honor a San Miguel, Misa de Primera Comunión, procesiones, etc.) y eventos populares (templetes, palo enceba'o, parrandas, etc.). Fiestas Patronales 2007

Hasta hace pocos años atrás se celebraba el denominado "Baile de los Locos", cada 28 de diciembre, en el Día de los Santos Inocentes. Estos bailes consistían en comparsas de disfraces que salían a pasearse, bailando por las calles del pueblo, asustando a los muchachos y bebiendo aguardiente. Los disfraces más comunes eran: el toro: un hombre con careta que vestido con paltó y sosteniendo los cuernos de un toro embestía a la gente; la novia: un hombre vestido de blanco con corona, guantes y todo lo de una novia; las mujeres culonas; las pantomimas que se cubrían el cuerpo con una sábana cosida apropiadamente y usaban un bonete de colores vivos; el viejo; la vieja; la negrita; el enfermo que lo paseaban en una hamaca, todos se cubrían el rostro casi siempre con medias de seda. 

Otra tradición son los pesebres hechos con barba e' palo en la época decembrina. Estos son visitados por los diferentes grupos de aguinaldos que se forman en el pueblo. Anteriormente los dueños de la casa estaban en la obligación de brindar los tragos a los cantantes además de regalar botellas de licor para que siguieran la parranda. Los aguinalderos iban de noche casa por casa y a veces se ponían a cantar en una esquina, y como el pueblo era pequeño, a veces se podía oír el canto de varios grupos a la vez. 

Los carnavales de antes eran pasados por agua, la gente se preparaba a mojar y a que los mojaran. Los hombres y las mujeres salían en grupo por las calles a mojar las familias de mayor confianza y llegaban a las casas y no quedaba nadie seco. Algunos pretendían salvarse de que no los mojaran metiéndose debajo de las camas o dentro de un escaparate, pero ni allí se salvaban, a veces ni los mismos enfermos quedaban secos. Ahora se celebran muy coloridos carnavales con desfile de reinas, carrozas y todo lo demás.

La Semana Santa eran los días religiosos por excelencia: ir a misa, confesarse y hacer la comunión. En las casas y en todos los lugares se mantenían restricciones desde el Miércoles hasta el Sábado Santo. Por ejemplo, antiguamente, uno no se podía lavar la cara el Viernes Santo, ni bañarse porque 'se volvía pescao'. No se podía golpear nada porque se le golpeaban las costillas a Cristo, ni cortar palos ni ninguna planta porque y que echaba sangre. Si algún muchacho cometía una falta se esperaba hasta el Sábado de Gloria para echarle su pela. Se comía solamente torta de pescado y vegetales. No se podía salir al monte desde el Jueves Santo hasta el lunes después de Resurección. Se decía que una señora se había vuelto loca porque cortó una mata de cambur el Viernes Santo en el corral de su casa y echó sangre pura. También se oficiaba la tradición de la Bendición del Río, la cual fue rescatada el Domingo de Resurrección del 2013 . A partir de finales de la década de los setenta, y gracias a la iniciativa de la Srta. Gladys Urquía, en Semana Santa se han venido realizando eventos de corte religioso y popular entre los que encontramos la dramatización de la Última Cena, el Via Crucis Viviente y el Encuentro entre Jesús Resucitado con María Magdalena y la Virgen María, siendo estos dos últimos eventos a los cuales se dan cita muchísimos turistas procedentes de distintas latitudes. También se realiza la Quema de Judas (VER VIDEO) en la tarde del Domingo de Resurrección.

Educación 

Tocuyo de la Costa cuenta con diversos centros educativos que han formado gran cantidad de egresados quienes se han destacado notablemente en el campo profesional y artístico de nuestro país así como también internacionalmente.

La Escuela "José María Gil" es su más antigua institución educativa cuya fundación data de principios de los años 1940, luego le siguió el Liceo "Jacinto Regino Pachano" fundado en 1973, y la Escuela "Abecinda Piña", la cual se inició a principios de los años 80.

Cultura 

La Banda Show San Miguel Arcángel
es la única de la Costa Oriental del Estado Falcón, la cual fue fundada en el año 2005 gracias a la iniciativa del Sr. Sergio Lugo conformándose así la Fundación Tocuyo de la Costa. Esta fundación tiene como principal meta el fomento de la cultura en los niños y adolescentes tocuyanos. Esta agrupación musical ha dado exitosas presentaciones (Ver video) tanto dentro como fuera del Estado Falcón en localidades como Morón, Montalbán, Yaracal, Tucacas, Chichiriviche, Boca de Tocuyo, San José de Sanare, La Villa y también en el club social de la refinería El Palito. Además tienen proyectados próximamente presentaciones en ciudades como Valera y Mérida.

LOS HERMANOS LEÓN: La Familia León, una tradición musical que se inició con Horacio León, sus Hijos Hamilton y Silvio León, quienes conformaron la agrupación musical Los Tocuyanos.
Silvio León es el compositor de las canciones:
un Merengue:el Mango de María y una Semana sin verte
una Guaracha: En busca de mi Morena y Muchachita Porteñita, La Muchacha entre otras
Esta actualmente componiendo la letra y música del Himno del Tocuyo. Pertenece a la agrupación musical Swing - casino
Hamilton León es un músico de trompeta y saxofón y sus hijos y nietos forman parte de la tradición musical. 

Una de las manifestaciones Culturales más importantes dentro de esta parroquia es la del viacrucis viviente que se hace en épocas de semana santa y donde se escenifica la última etapa de la vida de Jesús de Nazaret, un grupo de jóvenes y adultos se encargan de personificar de manera magistral todas y cada una de los pasos que dio el hombre que dividió la historia en dos, la cantidad de años esta en discusión pero si es considerada una tradición digna de ser nombrada patrimonio cultural del estado Falcon.

Localidades del estado Falcón